Big Wet Interracial Tits ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Elegant Angel. Regisseure der Filme sind Dreadneck und Pat Myne.

Bis 2019 sind 4 Teile der Serie erschienen. Sie kann den Genre Big Boobs und Interracial zugeordnet werden.

Darstellerinnen 
 Big Wet Interracial Tits 1 (2015): Katrina Jade, Sarah Vandella, Christie Stevens, Kimberly Kendall
 Big Wet Interracial Tits 2 (2017): Nina Elle, Natasha Nice, Olivia Austin, Tasha Reign, Rachele Richey
 Big Wet Interracial Tits 3 (2018): August Taylor, Karlee Grey, Victoria June, Prince Yahshua, Isiah Maxwell, Amilia Onyx
 Big Wet Interracial Tits 4 (2019): Angela White, Alexis Fawx, Karma Rx, Ivy Lebelle, Prince Yahshua, Isiah Maxwell, Rob Piper XXX

Auszeichnungen/Nominierungen 
 AVN Awards, 2017 - Nominee: Best Boy/Girl Sex Scene, Katrina Jade, Prince Yahshua

Weblinks 
  Vol. 1
  Vol. 2
  Vol. 3
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film